Moosbach (Opper-Palts), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Moosbach (Opper-Oostenrijk), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Opper-Oostenrijk
Moosbach (Windsbach), een plaats in de gemeente Windsbach in de Duitse deelstaat Beieren